

Presentación previa 
No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.

El argentino Máximo González ganó el título, derrotando al español Albert Ramos en la final por 6-3 y 6-4.

Cabezas de serie 

  Albert Ramos (FINAL)
  '''Máximo González (CAMPEÓN)
  Adrian Ungur (Segunda ronda)
  Potito Starace ''(Primera ronda)

<li>  Thomas Fabbiano (Segunda ronda)
<li>  Matteo Viola (Cuartos de final)
<li>  Flavio Cipolla (Segunda ronda)
<li>  Kristijan Mesaroš (Primera ronda)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Padua 2014